Jacob von Julin kan avse:

 Jacob von Julin (1881–1942), finländsk industriman
 Jacob von Julin (1906–1986), finländsk industriman